604-й Краснознамённый центр специального назначения «Витязь» — подразделение в составе Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, на основе преемственности сочетающее в себе историю 1-го полка, 6-го отряда специального назначения «Витязь» и 8-го отряда специального назначения «Русь».

До 1 сентября 2008 года носила название 1-й Краснознамённый отряд специального назначения (1 ОСН) внутренних войск МВД России, одной из главных задач которого была борьба с терроризмом и освобождение заложников. 1 сентября 2008 года на базе отряда «Витязь», путём слияния с отрядом специального назначения «Русь», сформирован 604 Центр специального назначения внутренних войск МВД России.

Символом бойцов «Витязя» является краповый берет.

Деятельность 
На отряд возлагались следующие задачи:
 участие в разоружении и ликвидации незаконных вооружённых формирований, организованных преступных групп, в пресечении массовых беспорядков, сопровождающихся вооружённым насилием, изъятии у населения незаконно хранящегося оружия;
 участие в пресечении актов терроризма;
 участие в обезвреживании лиц, захвативших заложников, важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, а также здания органов государственной власти;
 участие в обеспечении безопасности должностных лиц и отдельных граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

История

Предыстория 
1-й мсп — мотострелковый полк (в/ч 3179) — нёс службу по охране особо важных государственных объектов и сопровождению специальных грузов в Москве. Являлся старейшим подразделением не только во Внутренних войсках, но и всех Вооруженных силах послереволюционной России, так как был сформирован 24 февраля 1918 года — на следующий день после образования РККА (ныне — День защитника Отечества). До 1996 года базировался в Лефортово. В 1999 году вместе с 6 отрядом специального назначения «Витязь» реорганизован в 1 Полк специального назначения «Витязь».

С 1977 
 29 декабря 1977 года. Министром внутренних дел СССР генералом армии Н. А. Щёлоковым принято решение к 20 марта 1978 года сформировать первое в системе МВД подразделение спецназа на базе 9-й роты 3-го батальона 2-го полка ОМСДОН им. Ф. Дзержинского.

1980
 6 июня. Выполнение задачи по обеспечению безопасности в районе аэропорта Внуково, где потерпел катастрофу Ан-22 «Антей».
 Июль. Боевое дежурство во время проведения Олимпийских игр.

1981
 Октябрь. Участие в спецоперации по ликвидации массовых беспорядков в г. Орджоникидзе (Владикавказ).
18 декабря. Участие в спецоперации совместно с группой «А» КГБ СССР по освобождению заложников, захваченных преступниками в одной из школ г. Сарапул Удмуртской АССР.

1982 
 Июль. Участие в мероприятиях по ликвидации последствий авиакатастрофы вблизи Внуково.
Октябрь. Ликвидация беспорядков, учинённых призывниками с Северного Кавказа, которые следовали поездом через Москву в Ярославль.

1984 
 Июль. Введение в штат урСпН учебного взвода для подготовки солдат.
 Ноябрь. Выполнение особого важного задания по оказанию помощи сотрудникам Генеральной прокуратуры СССР в ходе расследования так называемого «узбекского дела».

1985 
 Июль. Боевое дежурство во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

1986 
21 сентября. Участие в спецоперации совместно с группой «А» КГБ СССР по освобождению самолёта, захваченного террористами в аэропорту г. Уфы.

1987 
 Первые пробные испытания на право ношения крапового берета.
1988 
 Январь. Зарождение традиции, связанной с проведением квалификационных испытаний на право ношения крапового берета.
 Февраль-март. г. Сумгаит Азербайджанской ССР. Предотвращение и ликвидация массовых беспорядков, пресечение погромов, грабежей и террористических актов в отношении местного населения, поиск оружия в местах его незаконного хранения, изъятие ценностей у преступников, охрана особо важных объектов, руководства МВД СССР в местах со сложной оперативной обстановкой.
 Июль. г. Ереван. Участие в спецоперации по разблокированию международного аэропорта Звартноц.
 Сентябрь. г. Ереван. Применение урСпН в качестве сдерживающего фактора при ликвидации массовых беспорядков.
 Ноябрь-декабрь. г. Баку. Обеспечение режима чрезвычайного положения, участие в спецоперации по освобождению площади им. Ленина от экстремистски настроенных лиц.

1989 
 Май. Освобождение заложников, захваченных преступниками в следственном изоляторе г. Кизела Пермской области и в исправительно-трудовой колонии пос. Лесное Кировской области.
 Июнь. Ферганская область Узбекской ССР. Участие в операции по пресечению беспрецедентных по масштабам и жестокости акций националистического терроризма, ликвидации массовых беспорядков, разоружению экстремистов, сопровождению колонн с беженцами.
 Июнь. Мангышлакская область Казахской ССР. Ликвидация массовых беспорядков.
 Июль. Абхазская АССР. Предотвращение столкновений на межнациональной почве, изъятие оружия у населения.
 Ноябрь. Молдавская ССР. Участие в мероприятиях правоохранительных органов по восстановлению общественного порядка.
 Декабрь. Формирование на базе УРСН учебного батальона специального назначения.

1990 
 Январь. Нахичеванская АССР  Азербайджанской ССР. Оказание помощи пограничникам в охране государственной границы.
г. Баку. Совместные действия с группой «А» по задержанию экстремистов из Народного фронта Азербайджана.
 Март. Формирование экспериментальной контрактной роты специального назначения.
Спецоперация по освобождению заложников и ликвидации базы террористов в районе г. Иджевана.
 Апрель. Армянская ССР. Изъятие градобойных орудий в районе г. Еревана.
 Июнь. Поездка на базу спецкоманды «Кобра» Федеральной жандармерии Австрии с целю обмена опытом.
 Июль. Нагорно-Карабахская АО. Патрулирование на вертолётах границы между Арменией и Азербайджаном.
Разоружение банды численностью 50 человек возле с. Вагуди Сисианского района Армении.
Ликвидация последствий авиакатастрофы в районе г. Степанакерта. 
 Август. Сухуми. Проведение совместно с группой «А» уникальной операции по освобождению заложников и обезвреживанию вооружённых преступников в изоляторе временного содержания.
 Ноябрь. Степанакерт. Охрана правительственных учреждений. Спецоперации по проверке паспортного режима, разоружению боевиков. Охрана коменданта района чрезвычайного положения.
Сопровождение в Нагорном Карабахе Президента России Б. Ельцина и министра внутренних дел Баранникова.
Первая стажировка в спецкоманде «Кобра» Федеральной жандармерии Австрии.

1991 
 Апрель. Юго-Осетинская АО. Проводка колонны с продовольствием через Рокский перевал, прорыв экономической блокады г. Цхинвала. Разоружение боевиков.
 Май. Приказ Министра внутренних дел СССР № 033 от 5 мая 1991 года о формировании на базе убСнН отряда специального назначения «Витязь».
 Июнь. ССР Молдова. Действия по проверке разведданных о подготовке экстремистов к проведению противоправных акций.
 Ноябрь. г. Грозный. Охрана заблокированного экстремистами здания МВД.
 Декабрь. г. Владикавказ. Обеспечение правопорядка в сложной оперативной обстановке.

1992 
 24 февраля — 20 апреля. г. Махачкала Дагестан.
 25 мая — 26 июля. г. Владикавказ Северная Осетия. Охрана представительства МВД, охрана телецентра, разведка Цхинвальского района.
 Май. г. Владикавказ. Изъятие у населения незаконно хранящегося оружия. Задержание боевиков группы О. Тезиева, готовившей террористические акты.
 Июль-сентябрь. г. Назрань. Охрана представительства Верховного Совета России в Ингушской республике.
 Август-сентябрь. Карачаево-Черкесия. Проведение разведывательно-поисковых мероприятий с целью задержания и разоружения чеченских боевиков, пытавшихся проникнуть в Абхазию.
 Сентябрь-октябрь. Кабардино-Балкария. Участие в превентивных мерах в условиях вооружённого противоборства. Ликвидация массовых беспорядков в следственном изоляторе в г. Нальчике. Задержание особо опасных преступников в г. Тырныаузе.
 31 октября — 9 ноября. г. Беслан Северная Осетия. Охрана аэропорта. Обеспечение переговоров руководства Осетии и Ингушетии.
г. Нальчик Кабардино-Балкария.
 Декабрь. Зона осетино-ингушского конфликта. Выполнение служебно-боевых задач в г. Владикавказе Северной Осетии по обеспечению режима чрезвычайного положения. Разоружение экстремистов, ликвидация незаконных вооружённых формирований, предотвращение столкновений между противоборствующими сторонами.

1993 
 Май-июль. Зона осетино-ингушского конфликта. Ликвидация бандформирования в районе с. Али-Юрт.
 31 мая. Командующий внутренними войсками МВД России утвердил Положение «О квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета».
 Октябрь. г. Москва. Массовое убийство демонстрантов.   3 октября 1993 года у телецентра «Останкино» во время вооружённого противостояния между сторонниками Верховного Совета РФ (тогдашнего парламента) и силами, подконтрольными Президенту РФ; участие в мероприятиях по восстановлению правопорядка в столице. За выполнение данной задачи двум спецназовцам было присвоено звание Героя Российской Федерации — полковнику Лысюку и посмертно рядовому Ситникову.

1994 
 17 сентября — 11 декабря. Разведывательно-поисковые мероприятия на границе с Чеченской республикой. Изучение местности. Проводка колонн МЧС с гуманитарными грузами.
 11 — 30 декабря. Оказание помощи военнослужащим нижегородского оперативного полка, из числа которых группа солдат была взята боевиками в заложники.
Уничтожение чеченского блокпоста под ст. Ищерской.
Участие в войсковых операциях по ликвидации бандгрупп в ст. Ищерской.

1995 
 Январь. Сопровождение бронепоезда и проведение поисковых мероприятий в населённых пунктах вдоль железнодорожной ветки «Моздок — Червленная — Грозный».
 Март. Участие в операциях по освобождению от боевиков г. Аргуна и г. Гудермеса.
 Апрель. Участие в операции по уничтожению бандформирования в с. Самашки.
Участие в боях под Бамутом.
 Май. Бой за высоту 541,9.

1999 
 Март. Формирование 1-го Краснознамённого полка специального назначения «Витязь».
 5 мая. Вручение Боевого Знамени личному составу 1-го Краснознамённого полка «Витязь».
 Июль-август. Подготовка группы офицерской роты в высокогорных районах Северного Кавказа.

2000 
 Июнь-декабрь. Выполнение боевых задач в ходе контртеррористической операции на территории Чеченской республики.

2001 
 Ноябрь-декабрь. Выполнение боевых задач в Чеченской республике.

2002 
 Январь-май. Выполнение боевых задач в Чеченской республике.
Переформирование 1-го полка в отряд специального назначения «Витязь».
 23-26 октября. Участие в специальной операции по освобождению заложников, захваченных в театральном центре на Дубровке чеченскими террористами.

Участие во вторжении на Украину (2022) 
Подразделение принимает участие в войне в Украине. На начало сентября 2022 года известно о семи погибших подразделения, включая двух офицеров

Журналисты Reuters посетили город Буча под Киевом, опросив очевидцев, изучив фото-, видеодоказательства и документы, оставленные россиянами после отступления из Киевской области в ходе вторжения на Украину в 2022 году. Расследование Reuters обнаружило документы, подтверждающие, что военнослужащие Витязя были среди сил, оккупировавших Бучу в начале 2022 года.

См. также 
 1-й автобоевой отряд
 Формирования специального назначения
 Элитные войска
 СОВО
 УРСН
 Отдельная дивизия оперативного назначения
 Сункар (спецподразделение)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Совет ветеранов 6-го отряда специального назначения «Витязь».
 Директор Росгвардии вручил центру спецназа «Витязь» орден Кутузова в день 40-летия прославленного подразделения // rosguard.gov.ru
 Подмосковные «витязи»: какие задачи способны выполнять бойцы легендарного спецподразделения // russian.rt.com

Внутренние войска МВД СССР
Подразделения специального назначения Внутренних войск МВД РФ и Росгвардии
Борьба с терроризмом в России
Воинские части и формирования, созданные в 1977 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2008 году
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)